Теория домино, теория падающего домино или эффе́кт домино́ — политическая теория, которая заключается в том, что какое-либо изменение влечёт за собой линейный ряд других изменений, аналогично тому, как падают косточки домино, выстроенные в ряд.

История 
Этим термином пользовались западные политики в ходе холодной войны, подразумевая, что достаточно одному государству в регионе стать социалистическим, как за ним начинают следовать другие. Либо же наоборот — падение правящего режима в одной стране неизбежно повлечёт за собой падение подобных режимов в других странах.

В частности, с учётом «эффекта домино» американским руководством принималось решение о вмешательстве США во Вьетнамскую войну. В 1980-х годах эта же теория использовалась администрацией президента Рейгана при совершении операций в странах Латинской Америки.

Эта концепция была впервые разработана государственным секретарём США Джоном Фостером Даллесом.

См. также 
 Откат назад
 Принцип домино
 Санитарный кордон
 Арабская весна
 The Domino Theory — антивоенный музыкальный альбом братьев Болландов.

Примечания 

Холодная война
Политические метафоры
Домино
Война во Вьетнаме
Гражданская война в Камбодже